РАО:

 Российское авторское общество
 Радиоактивные отходы
 Российская академия образования
 Российское акционерное общество, например РАО «ЕЭС России»
 Русское астрономическое общество
 Русско-американское общество

См. также 
 Рао — индийская фамилия.